Die Fußball-Oberliga Nord 1993/94 war die zwanzigste und letzte Spielzeit der vom Norddeutschen Fußball-Verband durchgeführten drittklassigen Oberliga Nord. Zur Folgesaison installierte der DFB als dritthöchste Spielklasse die Regionalliga zwischen 2. Bundesliga und den Oberligen.

Kickers Emden wurde Meister und qualifizierte sich wie Eintracht Braunschweig als Vizemeister für die Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga. Dort verpassten beide den Aufstieg, in dem Emden in Gruppe 2 den vierten Rang und Braunschweig in Gruppe 3 den zweiten Rang belegten. Für die neu installierte Regionalliga Nord qualifizierten sich aus der Oberliga Nord die Mannschaften von Platz eins bis vierzehn.

An der deutschen Amateurmeisterschafts-Endrunde nahm der Drittplatzierte VfL Osnabrück teil, wo sie nach einem dritten Platz in der Nordgruppe ausschieden.

Der 1. SC Norderstedt und die SpVgg Preußen Hameln verpassten die Qualifikation zur Regionalliga Nord und verblieben in der nunmehr viertklassigen Oberliga Nord. Im Gegenzug zur Folgesaison stiegen aus den untergeordneten Verbandsligen der Lüneburger SK, der SV Wilhelmshaven, der SC Concordia Hamburg und der FC Bremerhaven in die Regionalliga Nord auf.



Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 238 Spielen kamen 406.165 Zuschauer (ø 1.707 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
11.000 Kickers Emden – Hamburger SV Amateure (30. Spieltag)
 Niedrigste Zuschauerkulisse
 85 Werder Bremen Amateure – VfL Herzlake (16. Spieltag)

Oberliga Nord-Meister

Aufstiegsrunde zur Regionalliga Nord

Gruppe A

Gruppe B

Literatur

Weblinks 
 

1993
Fußballsaison 1993/94